Le qualificazioni del singolare del BRD Bucarest Open 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Deborah Chiesa (primo turno)
  Irina Bara (qualificata)
  Georgina García Pérez (ultimo turno)
  Paula Badosa Gibert (ultimo turno)

<li>  Çağla Büyükakçay (qualificata)
<li>  Dejana Radanović (secondo turno)
<li>  Elena Rybakina (secondo turno)
<li>  Sesil Karatantcheva (primo turno)

Qualificate 

  Rebecca Šramková
  Irina Bara

<li>  Çağla Büyükakçay
<li>  Claire Liu

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2018